Старосе́лье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
Брестская область
 Староселье — деревня в Ивановском районе.
 Староселье — деревня в Ляховичском районе.
 Староселье — деревня в Пинском районе.

Витебская область
 Староселье — деревня в Верхнедвинском районе.
 Староселье — деревня в Докшицком районе.
 Староселье — деревня в Лепельском районе.
 Староселье — деревня в Ушачском районе.
 Староселье — деревня в Чашникском районе.

Гомельская область
 Староселье — деревня в Буда-Кошелёвском районе.
 Староселье — деревня в Добрушском районе.
 Староселье — деревня в Калинковичском районе.
 Староселье — деревня в Мозырском районе.
 Староселье — деревня в Рогачёвском районе.

Минская область
 Староселье — деревня в Клецком районе.
 Староселье — деревня в Копыльском районе.
 Староселье — агрогородок в Крупском районе.

Могилёвская область
 Староселье — деревня в Белыничском районе.
 Староселье — упразднённый посёлок в Быховском районе.
 Староселье — деревня в Горецком районе.
 Староселье — деревня в Кричевском районе.
 Староселье — агрогородок в Александрийском сельсовете Шкловского района.
 Староселье — деревня в Словенском сельсовете Шкловского района.

Россия 
Брянская область
 Староселье — село в Унечском районе.
 Староселье — деревня, Брянский район.

Белгородская область
 Староселье — село в Краснояружском районе.

Волгоградская область
 Староселье — село в Михайловском районе.

Ленинградская область
 Староселье — деревня, Выборгский район.
 Староселье — деревня, Тосненский район.

Калужская область

 Староселье   — деревня в Малоярославецком районе
 Староселье — деревня в Козельском районе.
 Староселье — деревня в Мещовском районе.
 Староселье — деревня в Сухиничском районе.

Москва
 Староселье — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.

Новгородская область
 Староселье — деревня в Боровичском районе.
 Староселье — деревня в Пестовском районе.

Псковская область
 Староселье — деревня в Куньинском районе, Боталовская волость.
 Староселье — деревня в Куньинском районе, Жижицкая волость.
 Староселье — деревня в Куньинском районе, Каськовская волость.
 Староселье — деревня в Локнянском районе.
 Староселье — деревня в Опочецком районе.
 Староселье — деревня в Палкинском районе.
 Староселье — деревня в Невельском районе.
 Староселье — деревня в Новоржевском районе.

Смоленская область
 Староселье — деревня, Велижский район.
 Староселье — деревня, Вяземский район.
 Староселье — деревня, Гагаринский район.
 Староселье — деревня, Дорогобужский район.
 Староселье — деревня, Духовщинский район.
 Староселье — деревня, Рославльский район, (Костыревское сельское поселение).
 Староселье — деревня, Рославльский район, (Пригорьевское сельское поселение).
 Староселье — деревня, Ярцевский район, (Миропольское сельское поселение).
 Староселье — деревня, Ярцевский район (Подрощинское сельское поселение).

Тверская область
 Староселье — деревня, Бежецкий район.
 Староселье — деревня, Западнодвинский район.
 Староселье — деревня, Калининский район.
 Староселье — деревня, Кашинский район.
 Староселье — деревня, Нелидовский район.
 Староселье — деревня, Нелидовский район.
 Староселье — деревня, Оленинский район.
 Староселье — деревня, Удомельский район.
 Староселье — до 2019 г. название деревни Староселье-Липенское в Удомельском районе.
 Староселье — название до 1963 года деревни Солнечная в Ярцевском районе.

Тульская область
 Староселье — деревня в Суворовском районе.

Ярославская область
 Староселье — деревня в Борисоглебском районе.
 Староселье — деревня в Рыбинском районе.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Староселье — бывшее село в Бахчисарайском районе, включённое в состав Бахчисарая.
 Староселье — исчезнувшее село в Черноморском районе.

Украина 
 Староселье — село во Владимирском районе Волынской области.
 Староселье — село в Луцком районе Волынской области.
 Староселье — село в Андрушёвском районе Житомирской области.
 Староселье — село в Лугинском районе Житомирской области.
 Староселье — село в Саратском районе Одесской области.
 Староселье — село в Великоалександровском районе Херсонской области.
 Староселье — село в Городищенском районе Черкасской области.
 Староселье — село в Городнянском районе Черниговской области.

См. также 
 «Староселье» — гражданский аэропорт под городом Рыбинском.
 Большое Староселье
 Малое Староселье
 Старое Село